Ԩ ԩ (Н з лівим гачком) - кирилична літера, яка наявна в мові орок, де представляє піднебінний носовий /ɲ/.

Джерела 
https://en.wikipedia.org/wiki/En_with_left_hook